

События 
 Писистрат отправлен в изгнание на остров Эвбея.

Китай 
 21-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 В 1 луне луский гун прибыл в Цзинь для аудиенции, поблагодарив за присоединение к Лу части Чжу, летом вернулся домой.
 В 1 луне чжуский сановник Шу-ци бежал из Чжу, приехав сначала в город Ци, затем в город Люй-цю (оба города в Лу).
 Согласно «Цзо чжуань», Шу-ци, мачеха Луань Ина и дочь Фань Сюань-цзы, вступила в связь с Чжоу-бинем, что разгневало Луань Ина. Тогда Шу-ци обманула отца, сказав, что Луань Ин готовит мятеж. Фань Сюань-цзы отправил Луань Ина из столицы на строительство стены Чжу. Сторонники Луань Ина Цзи И, Хуан Юань и Цзя-фу подняли мятеж, но были разбиты и погибли. Шу-сян попал в тюрьму. По совету Ян Би (эпизод 168 «Го юй») сторонники Луань Ина были высланы. Он сам осенью бежал в Чу, за ним последовал его слуга Синь-юй, несмотря на приказ Фаня (эпизод 169 «Го юй»). По дороге в Чу Луань Ин был ограблен в Чжоу, но ван приказал помочь ему и вернуть имущество.
 В Цзинь убит Ян Шэ-ху.
 В 9 луне, в день гэн-сюй, в новолуние, было солнечное затмение (отмечено в «Ши цзи»). По современным данным, оно произошло 20 августа 552 года до н. э. 
 «Чуньцю» отмечает, что в 10 луне, в день гэн-чэнь, в полнолуние, было солнечное затмение, что физически невозможно (в «Ши цзи» нет). В это время был зачат Конфуций.
 В 10 луне цаоский князь прибыл на аудиенцию в Лу.
 В 10 луне на съезде князей в Шан-жэнь (князья Цзинь, Ци, Сун, Вэй, Лу, Чжэн, Цао, Цзюй и Чжу) было решено не давать нигде приюта беглецу Луань Ину.

См. также

Примечания